Promenade è la passeggiata dalla lingua francese se promener.

Musica
 Promenade – traccia dell'album The Unforgettable Fire del 1984
 Promenade – album dei The Divine Comedy del 1994
 Promenade – album dei Solis String Quartet del 2006
 Promenade – singolo dei Street Sweeper Social Club del 2010, dall'album Street Sweeper Social Club

Altri progetti